Hoekstra est un patronyme d'origine néerlandaise, porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 

 Albert ten Broeke Hoekstra (1765-1828), homme politique néerlandais ;
 André Hoekstra (né en 1962), footballeur néerlandais ;
 Jochem Hoekstra (né en 1992), coureur cycliste néerlandais ;
 Joel Hoekstra (né en 1970), guitariste américain ;
 Hannah Hoekstra (née en 1987), actrice néerlandaise ;
 Paul Hoekstra (né en 1944), kayakiste néerlandais ;
 Peter Hoekstra (né en 1953), homme politique américain ;
 Peter Hoekstra (né en 1973), footballeur néerlandais ;
 Wopke Hoekstra (né en 1975), homme politique néerlandais.

Patronyme néerlandais